Мио-… (от  , род. падеж  —  «мышца»), часть сложных слов, указывающая на отношение к мышцам (например, миокард, миорелаксанты).
 Мио де Мелито, Андре-Франсуа (1762—1841) — французский администратор.
 Мио, Вангьюш (1891—1957) — албанский художник-пейзажист, портретист, рисовальщик.